Göldağı (Ayancık), een dorp in het Turkse district Ayancık
Göldağı (Gölpazarı), een dorp in het Turkse district Gölpazarı
Göldağı (Şabanözü), een dorp in het Turkse district Şabanözü